Форкосиган — важливе прізвище в науково-фантастичному циклі Лоїс Макмастер Буджолд Сага про Форкосиганів.

Форкосиган стосуватися таких персонажів циклу:
 Арал Форкосиган — колишній Лорд-регент Барраяра;
 Майлз Форкосиган — син Арала Форкосігана і головний герой всього циклу;
 Петро Форкосиган — батько Арала, дід Майлза;
 Марк Форкосиган — клон-брат Майлза.

Крім того, такі жіночі персонажі, кожна з яких заміжня за одним з перерахованих вище, і носить титул або леді або графині Форкосиган, в залежності від часу:
 Корделія Нейсміт — друга дружина Арала, мати Майлза, бетанка за народженням;
 Єкатерин Форсуассон — урешті-решт, дружина Майлза;
 Олівія Форбарра — дружина Петра, мати Арала, дочка принца Ксава Форбарра.

Персонажі науково-фантастичних творів